«Час» — націоналістичний тижневик ліберального напряму, виходив у Фюрті (Баварія) 1945—1949 pp. Його видавцем і редактором був Роман Ільницький, головним редактором Микола Колянківський.

Серед постійних співробітників і авторів були: Богдан Галайчук, Зенон Кузеля, Роман Олійник-Рахманний, Зенон Пеленський, Мирослав Стиранка, Михайло Сосновський, Лев Ребет, Володимир Янів та письменники й літературознавці в еміграції в Європі: Василь Барка, Святослав Гординський, Юрій Косач, Богдан Кравців, В. Петров, Юрій Шерех (Шевельов) та ін.

«Час» мав добре редаговану літературно-мистецьку сторінку, зокрема відділи книжкових рецензій та театральної критики. Найвищий наклад газети — 15 000 прим. (1948). Коли еміграція почала виїжджати з Німеччини, у серпні 1949 «Час» злився з газетою «Українець» у Парижі, який виходив під назвою «Українець-Час». Однак редакція й більшість авторів «Часу» виїхали за океан і в газеті «Українець-Час» не співробітничали.

Історичні періодичні видання
Українські газети Німеччини
Друковані видання, засновані 1945
Друковані видання, закриті 1949
Фюрт